Malpica de Bergantiños kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Malpica (ort i Spanien, Galicien), Provincia da Coruña, 
 Malpica de Bergantiños (kommun i Spanien), Galicien, Provincia da Coruña, 

Robotskapade Spanienförgreningar